Y2K – "Problem roku 2000"
 Y2K Superbike – motocykl MTT Superbike